Ахрамович — фамилия:
 Ахрамович (Ашмарин), Витольд Францевич (1882—1930) — советский литератор, кинематографист и государственный деятель.
 Ахрамович, Роман Тимофеевич (1923—1989) — советский историк-востоковед, директор Института стран Азии и Африки.